Оксалат кальция — соль щелочноземельного металла кальция и органической двухосновной щавелевой кислоты с формулой CaC2O4, бесцветные кристаллы, образует кристаллогидрат.

Получение 

 Обменными реакциями:

Физические свойства 

Оксалат кальция образует бесцветные кубические кристаллы. Из водных растворов образует кристаллогидрат CaC2O4•H2O — бесцветные моноклинные кристаллы. В литературе есть упоминание о кристаллогидрате CaC2O4•3H2O.

Химические свойства 

Реагирует с сильными кислотами:
 

Чистую щавелевую кислоту можно получить, действуя серной кислотой на оксалат кальция.

Литература 
 
 
 

К
Соли кальция
Соединения кальция по алфавиту